Kindbergia är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Ryszard Ochyra. Enligt Catalogue of Life ingår Kindbergia i familjen Brachytheciaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Brachytheciaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Kindbergia